«В царстве нефти и миллионов» () — российский художественный фильм 1916 года, снятый режиссёром Борисом Светловым и киностудией «Братья Пирон» по мотивам одноимённой повести И. Мусабекова. Съёмки проходили в Баку и Тифлисе. В фильме показан Баку начала XX века, быт бакинских миллионеров и жизнь рабочих, зарабатывавших на хлеб тяжёлым трудом на промыслах.

Съёмки фильма спонсировали нефтяные промышленники.

Сюжет 
Бедная вдова (Ю. С. Орлицкая), живущая недалеко от города Баку, приносит доход своей семье, прислуживая другим. Мать отдаёт своего сына Джалиля в медресе. Но вскоре его оттуда выгоняют. Отчаявшаяся женщина устраивает сына на работу рядом с торговцем Хасаном (Владимир Вяземский). Несколько лет спустя мать Джалиля умирает. Джалиль возвращается домой.

Бедный дом Джалиля и участок земли были рядом с имуществом богатого Лютфали-бея (Хусейн Араблински).

Прошло несколько лет, количество нефтяных скважин росло по всей Апшеронской территории. Нефть приносит невообразимое богатство предпринимателям. После длительных переговоров Лютфали-бей и Джалиль договорились о сотрудничестве и пробурили нефтяную скважину во дворе Джалиля. Вскоре Джалиль разбогател, стал владельцем земель, кораблей, шахт.

Услышав известие о смерти его соседа (Ю. В. Ивановский), Джалиль посещает дом покойного; навещает дочь старика, свою подругу детства Шафигу (К. М. Пионтковская), которая выросла, стала красивой девушкой…

Джалиль и Шафига поженились.

Джалиль не скрывает свою младшую жену от других, противореча обычаям. Лютфали-бей влюблен в красоту Шафиги. Он находит подходящее время и признаётся ей в своей любви. Но Шафига показывает на дверь. Лютфели-бей начинает мстить, он собирается хитростью уничтожить Джалиля. Под влиянием Лютфели-бея Джалиль увлекается пьянством, азартными играми и другими плохими делами, знакомится с красивой женщиной (Региной Лазаревой) в цирке и тратит на неё много денег. Женщина, находившаяся в сговоре с Лютфели-беем, путешествует вместе с Джалилем, обворовывает его и убегает. Очнувшись, Джалиль понимает, что он банкрот. За это время Лютфели-бек взял дом Джалиля в свои руки и выгнал Шафигу. Шафига находит приют в доме пожилого Гурбана (Евгений Муромски), который служил рядом с её мужем у торговца Хасана. Джалиль возвращается в Баку. Он находит свою жену и сына. Однако сердце Джалиля не может выдержать известий о бедах его семьи. и он умирает. Клеветник Лютфали-бей предлагает Шафиге, которая знает о смерти Джалиля, выйти за него замуж. Услышав это предложение, Шафига втыкает нож в спину Лютфели-бею.

Факты о фильме 

 Фильм был снят на основе повести писателя .
 Впервые показан во французском электробиографе (нынешнем Бакинском универсальном магазине), принадлежащем Гаджи Зейналабдин Тагиеву.
 Единственная работа актёра Гусейна Араблинского в кино.
 Первая работа Мехмета Алили в кино.
 Считался первым фильмом в Азербайджане, то есть история азербайджанского кино датируется 14 мая 1916 года, датой, когда фильм впервые был показан.
 Фильм принадлежал Братьям Пирон.
 Для того, чтобы снять фильм, Бориса Светлова и режиссера Григория Лемберки пригласили в Баку из Петербурга.
 Фильм был показан во многих городах Закавказья и Средней Азии, помимо Баку.
 Титры к фильму на азербайджанском языке.
 Первый полнометражный художественный фильм в истории азербайджанского кино.
 Фильм был снят за счёт нефтяных предпринимателей.
 14 мая 1916 года газета «Баку» опубликовала такое заявление о выпуске фильма: «Первая серия фильма „В царстве нефти и миллионов“ будет показана 14 мая этого года. Фильм основан на романе Ибрагима Бей Мусабекова (на самом деле — повести) <…>, так как фильм в полном размере, каждый вечер будут идти 3 сеанса». Новая газета «Икбал», 7 июля 1916 года, гласит: "Вы увидите своих друзей и знакомых на экране электротеатра «Эдиссон»,"Спешите увидеть","Всего четыре дня".
 Буклет этого фильма хранится в отделе редких экземпляров Республиканской библиотеки им. М. Ахундова. В буклете синопсис написан на азербайджанском и русском языках и опубликованы кадры из фильма.
 Вторая версия фильма, основанная на мотивах сюжета «В царстве нефти и миллионов», была показана на экране в 1980 году под названием «Золотая скала». Режиссером этой мелодрамы является Фикрет Алиев.

Съёмки 
Мамед Алили:"Это было в 1915 году. Однажды мой друг Джафар Джаббарлы сказал мне: «Мамед Ага, художник Мурад Мурадов сказал мне, что группа из Петербурга приедет в Баку, чтобы снять фильм. Так и случилось. В Баку кинорежиссер Борис Светлов пригласил талантливого трагика Гусейна Араблинского сыграть ведущую роль в фильме. Фильм получил название „В царстве нефти“. Джафар сказал мне, что ландшафты кино будут снимать в Баку, а нефтяные месторождения будут снимать в деревне Балаханы. Ты учился в Балаханах, ты хорошо знаешь эти места. Вы можете помочь им. Через несколько дней художник М. Мурадов пришел в наш торговый центр с режиссером Б. Светловым. Пять человек выбраны для испытания. Поскольку я был слишком стар, я не пригодился для детской роли Джалила. Но меня сняли в массовках. Интересно, что до конца фильма я работал неофициальным помощником режиссера. Одна из самых убедительных сцен фильма была снята в поселке Баилова. Они сняли фильм в течение короткого периода времени — четыре месяца.»

В ролях 
 Гусейн Араблинский — Лютфели-бек
 Маммед Алили — ученик в моллахене
 Джаббар Карьягдыоглу — ханенде
 Курбан Пиримов — тарист
 Мадатов — танцор
 Мирмахмуд Кязимовский
 В. А. Ленин — Джалиль
 К. М. Пионтковская — Шафига
 Регина Лазарева — Ольга
 Евгений Муромский — Курбан
 Е. Орлицкая — мать Джалиля
 Е. Ивановский — отец Шафигы
 Владимир Вяземский — Гасан
 Н. Добрынин — врач

См. также 
 Кинематограф Российской империи
 Кинематограф Азербайджана

Примечания

Ссылки 
 Статья в БСЭ
 В царстве нефти и миллионов. Художественный фильм 1916 год.

Фильмы-драмы России
Фильмы России 1916 года
Экранизации повестей
Экранизации произведений Ибрагима Мусабекова
Фильмы Азербайджана 1916 года